Miejscowości w USA:
 Sarasota – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Sarasota
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sarasota (ang. Sarasota County) – w stanie Floryda